Franconville kan syfta på:

 Franconville, Meurthe-et-Moselle, fransk kommun i departementet Meurthe-et-Moselle 
 Franconville, Val-d'Oise, fransk kommun i departementet Val-d'Oise